Eschach ist ein geographischer Name:

Orte:
 in Baden-Württemberg
 Eschach (bei Schwäbisch Gmünd), Gemeinde im Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Eschach (Aichstetten), Ortsteil der Gemeinde Aichstetten im Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Eschach (Blumberg), Dorf der Stadt Blumberg im Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Eschach (Ravensburg), Ortsteil der Stadt Ravensburg im Baden-Württemberg
 Eschach (Schöntal), Wüstung im zentralen Ortsteil der Gemeinde Schöntal, Hohenlohekreis, Baden-Württemberg 
 in Bayern
 Eschach (Bernbeuren), Ortsteil der Gemeinde Bernbeuren im Landkreis Weilheim-Schongau, Bayern
 Eschach (Buchenberg), Ortsteil des Marktes Buchenberg im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Eschach (Füssen), Ortsteil der Stadt Füssen im Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Eschach (Weißenhorn), Ortsteil der Gemeinde Weißenhorn im Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Eschach h.der Einöde, Ortsteil der Gemeinde Buchenberg im Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Eschach v.der Einöde, Ortsteil der Gemeinde Buchenberg im Landkreis Oberallgäu, Bayern

Gewässer:
 Eschach (Aitrach), rechter, auch Nibel genannter Quellfluss der Aitrach. Von seinem Ursprung und Oberlauf (in der Adelegg bei Buchenberg) bis Lauben, Ortsteil Wuchzenhofen (Stadt Leutkirch im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg) wird der Fluss heute in amtlichen Karten grundsätzlich durchgehend als Eschach bezeichnet (der Oberlauf aber hydrologisch getrennt erfasst)
 Eschach (Neckar), linker Zufluss des Neckars in Bühlingen, Stadt Rottweil, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Eschach (Untere Argen), linker Zufluss der Unteren Argen bei Waltershofen, Gemeinde Kißlegg, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Aeschach
 Eschachklinge, linkes Bachtal zum Krebsbach (zum Siebersbach) nahe Großhöchberg, Gemeinde Spiegelberg, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schöneschach